Temnothorax liviae — вид мелких по размеру муравьёв рода Temnothorax  из подсемейства мирмицины (Formicidae).

Распространение 
Юго-Западная Азия: ОАЭ (Baynunah sand desert, 23°40’N 53°00’E).

Описание 
Мелкие коричневые муравьи (4 мм). Скапус усика длинный, глаза крупные (их длина составляет около половины от ширины головы). Голова овально-удлинённая, метанотальное вдавление слабое, заднегрудь угловатая, с проподеальными шипиками. Грудь и голова сверху с продольными морщинками. Усики 12-члениковые. Гнёзда в песчаной пустыне. Вид был впервые описан в 2011 году под первоначальным названием  по материалам из ОАЭ и близок к видовой группе Temnothorax laurae из Афротропики. Назван в честь Livia Leu Agosti (супруги мирмеколога Donat Agosti). От близких видов (Temnothorax arenarius, Temnothorax cenatus, Temnothorax laurae) отличается относительно крупными размерами и крупными глазами.

См. также 
 Temnothorax affinis

Примечания

Литература 
  
 
 
  

Животные, описанные в 2011 году
Temnothorax
Насекомые Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей